Aubrey Beauclerk, VI duca di St. Albans – politico britannico
Aubrey Beauclerk, V duca di St. Albans – nobile inglese
Charles Beauclerk, I duca di St. Albans – politico inglese
Charles Beauclerk, II duca di St. Albans – politico inglese
Sidney Beauclerk – politico inglese
Vere Beauclerk, I Barone Vere – politico e ammiraglio inglese
William Beauclerk, VIII duca di St. Albans – nobile inglese
William Beauclerk, IX duca di St. Albans – nobile inglese
William Beauclerk, X duca di St. Albans – politico e ufficiale inglese